Aboubacar Demba Camara ist der Name folgender Personen:

* Aboubacar Demba Camara (Musiker) (1944–1973), guineischer Jazzmusiker und Sänger 
 Aboubacar Demba Camara (* 1994), guineischer Fußballspieler, siehe Demba Camara